Der Wahlkreis 65 Delmenhorst ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Stadt Delmenhorst.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Delmenhorst sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Deniz Kurku (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 65.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Delmenhorst sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Deniz Kurku (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 65.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Wöhler, Frauke" | Frauke Wöhler
| 34,0
| 28,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Kurku, Deniz" | Deniz Kurku
| 41,7
| 38,8
|-
| GRÜNE
| data-sort-value="Shikho, Sinan" | Sinan Shikho
| 5,4
| 6,6
|-
| FDP
|
|
| 7,0
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Belz, Edith" | Edith Belz
| 5,9
| 5,8
|-
| AfD
| data-sort-value="Kuhl, Jürgen" |Jürgen Kühl
| 11,0
| 10,5
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Benoit, Karin" |Karin Benoit
| 2,0
| 0,8
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,6
|-
| Tierschutzpartei || || ||1,0
|-
| Piratenpartei || || ||0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 52,6 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl. Sie war damit die landesweit geringste in dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Delmenhorst elf Parteien an. Davon hatten sechs Parteien Direktkandidaten aufgestellt. Direkt gewählte Abgeordnete ist Annette Schwarz.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| data-sort-value="02" | SPD
| data-sort-value="Gottschalk, Björn" | Björn Gottschalk
| 37,7
| 34,5
|-
| data-sort-value="01" | CDU
| data-sort-value="Schwarz, Annette" | Annette Schwarz
| 39,1
| 34,0
|-
| data-sort-value="04" | GRÜNE
| data-sort-value="Düßmann, Marlis Agnes" | Marlis Agnes Düßmann
| 11,5
| 12,9
|-
| data-sort-value="03" | FDP
| data-sort-value="Konrad, Axel" | Axel Konrad
| 4,6
| 8,2
|-
| data-sort-value="05" | DIE LINKE
| data-sort-value="Sevimli, Vedat" | Vedat Sevimli
| 3,7
| 3,9
|-
| data-sort-value="20" | PIRATEN
| data-sort-value="Beyer, Katja" | Katja Beyer
| 3,4
| 3,3
|-
| data-sort-value="14" | NPD
| -
| -
| 1,3
|-
| data-sort-value="12" | FREIE WÄHLER
| -
| -
| 1,2
|-
| data-sort-value="09" | DIE FREIHEIT Niedersachsen
| -
| -
| 0,4
|-
| data-sort-value="16" | PBC
| -
| -
| 0,1
|-
| data-sort-value="06" | Bündnis 21/RRP
| -
| -
| 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung war mit 49,5 % die landesweit geringste in dieser Wahl.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Delmenhorst acht Kandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete war Swantje Hartmann. Zum Zeitpunkt der Wahl gehörte sie der SPD an, wechselte jedoch während der laufenden Wahlperiode zur CDU.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schwarz, Annette " | Annette Schwarz
| 33,6
| 36,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Hartmann, Swantje" | Swantje Hartmann
| 43,1
| 34,9
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Dombrowe, Jörg " | Jörg Dombrowe
| 8,9
| 10,2
|-
| FDP
| data-sort-value="Dähne, Uwe " | Uwe Dähne
| 6,1
| 7,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Schubert, Waldemar" | Waldemar Schubert
| 3,6
| 5,8
|-
| NPD
| data-sort-value="Münstermann, Thorsten " | Thorsten Münstermann
| 1,9
| 2,1
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 1,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,7
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Sassen, Eva " | Eva Sassen
| 2,2
| 0,6
|-
| ödp
| data-sort-value="Meyer, Hartmut " | Hartmut Meyer
| 0,7
| 0,4
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 %.

Einzelnachweise 

Politik (Delmenhorst)